В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Горват 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Кеті Горват (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Відсутня
  Бонні Гадушек (2-ге коло)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)

 Івонн Вермак (2-ге коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Ева Пфафф (3-тє коло)
 Андреа Леанд (3-тє коло)
 Іва Бударжова (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open